Poi:
 POI, Point Of Interest, интересная точка — точка на карте в геоинформационных системах.
 PoI, Proof-of-Importance, доказательство важности — способ майнинга и поиска консенсуса в некоторых блокчейнах.
 Apache POI — библиотека для чтения и записи электронных таблиц Excel, написанная на Java.
 POI () — французская Независимая рабочая партия.
 POI () — французская историческая Международная рабочая партия.